HOQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Hof-Plauen, Hof, Germania